Blossom kan syfta på:

 Blossom – en amerikansk situationskomedi TV-serie som sändes på NBC mellan 1990 och 1995

Geografi

Marshallöarna 

 Kidrinen, ö, Enewetak,

USA 

 Blossom, Texas, ort, Lamar County, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar